Латинская Грэмми () — музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи. Ежегодно присуждается с 2000 года. Является самой престижной наградой в современной латиномериканской музыкальной индустрии.

История 
Латиноамериканская академия искусства и науки звукозаписи была основана в 1997 году Национальной академией искусства и науки звукозаписи США. 13 сентября 2000 года состоялась первая церемония вручения «Латинской Грэмми». Она транслировалась на канале CBS и стала первой телепередачей на испанском языке, вышедшей в эфир на англоязычном телеканале в лучшее эфирное время. В 2001 году церемония вручения премии была запланирована на 11 сентября, но не состоялась в этот день из-за террористических атак и была перенесена на конец октября. В 2002 году впервые прошли выборы независимого совета директоров. Церемония 2005 года транслировалась не CBS, а испаноязычным каналом Univision.

Категории 
Подобно премии «Грэмми», Латинская Грэмми вручается в четырёх основных категориях.

 Запись года / Record of the Year
 Альбом года / Album of the Year
 Песня года / Song of the Year
 Лучший новый артист (или музыкальный коллектив) / Best New Artist

Премии в остальных категориях вручаются по жанрам. На церемонии 2010 года в общей сложности было вручено 46 премий.

Латинские Грэмми по странам

Места проведения

Примечания

Ссылки 
 The Latin Recording Academy Official Site
 Latin Grammy Official Site in Spanish
 Latin Grammy in Terra
 Latin Grammy in the newspaper Latino
 Latin Grammy Awards in People

Музыкальные премии США
Латинская Грэмми
Награды, появившиеся в 2000 году
Музыка на испанском языке